

Elettronica  
 Gate – in elettronica digitale, dispositivo che permette di eseguire operazioni logiche tra segnali
 Terminale di attivazione di vari dispositivi:
MOSFET
MESFET
JFET
Insulated Gate Bipolar Transistor o IGBT
Tiristore o SCR
Triac
Gate Turn Off o GTO
Transistore unigiunzione programmabile o PUT
Surrounding Gate Transistor o SGT

Geografia 
 Gate – comune degli Stati Uniti d'America, situato nello Stato dell'Oklahoma, nella contea di Beaver
 Gate – comunità non incorporata della contea di Thurston, Washington, Stati Uniti

Altro 
 Gate – film del 2018 diretto da Shin Jai-ho
 Gate: jieitai kanochi nite, kaku tatakaeri – serie di light novel di Takumi Yanai
 Gate – in un aeroporto, l'area di accesso alla zona d'imbarco
 GATE – in informatica, un framework open source utilizzato per l'analisi del testo